Okopy, Okopy Świętej Trójcy (ukr. Окопи) – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie czortkowskim. W 2001 roku liczyła 557 mieszkańców.

Wieś położona jest u nasady cypla między Dniestrem i Zbruczem.

Historia 

W zachodniej części wsi znajdują się ruiny twierdzy Okopy Świętej Trójcy założonej w 1692 roku przez hetmana Stanisława Jana Jabłonowskiego. W 1700 król Polski August II Mocny nadał Okopom magdeburskie prawa miejskie. W latach 1700–1705 w twierdzy wzniesiono kościół Świętej Trójcy.

W II Rzeczypospolitej wieś była siedzibą gminy wiejskiej Okopy Świętej Trójcy w powiecie borszczowskim, w województwie tarnopolskim. W 1921 roku liczyła 698 mieszkańców i znajdowały się w niej 143 budynki mieszkalne. 537 osób deklarowało narodowość rusińską, 86 – polską, 75 – żydowską.
Stacjonowała też w miejscowości placówka Straży Celnej „Okopy św. Trójcy”.

Zygmunt Krasiński umieścił w Okopach Świętej Trójcy akcję trzeciej części Nie-Boskiej komedii (1835).

Zabytki 
 pozostałości twierdzy Okopy Świętej Trójcy:
 brama Kamieniecka
 brama Lwowska
 kościół Świętej Trójcy z lat 1700–1705

Ludzie urodzeni w Okopach 
 Israel Baal Szem Tow – rabin, cadyk,
 Kazimierz Piszczek – podpułkownik komunistycznej Milicji Obywatelskiej,
 Aleksander Prusiewicz – polski historyk, etnograf.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 Okopy Świętej Trójcy, Lwowskie Spotkania, 5–6/2006

Miasta lokowane przez Augusta II Mocnego
Rejon borszczowski
Wsie w obwodzie tarnopolskim